Березник — название населённых пунктов в России.

Архангельская область
 Березник — деревня в Попонаволоцком сельском поселении Вельского района.
 Березник — деревня в Ракуло-Кокшеньгском сельском поселении Вельского района.
 Березник — деревня в Шадреньгском сельском поселени Вельского района.
 Березник — деревня в Вилегодском районе.
 Березник — посёлок в Виноградовском районе.
 Березник — в Котласском муниципалтном округе, в бывшем Приводинском городском поселении.
 Березник — в Котласском муниципальном округе, в бывшем Сольвычегодском городском поселении.
 Березник — деревня в Красноборском районе.
 Березник — деревня в Ленском районе.
 Березник — деревня в Лешуконском районе.
 Березник — деревня в Мезенском районе.
 Березник — деревня в Пинежском районе, Пинежское сельское поселение.
 Березник — деревня в Пинежском районе, Труфаногорское сельское поселение.
 Березник — деревня в Пинежском районе, Шилегское сельское поселение.
 Березник — в Устьянском районе, Березницкое сельское поселение.
 Березник — в Устьянском районе, Ростовско-Минское сельское поселение.
 Березник — деревня в Холмогорском районе, Ракульское сельское поселение.
 Березник — деревня в Холмогорском районе, Хаврогорское сельское поселение.
 Березник — деревня в Шенкурском районе.

Белгородская область
 Березник — хутор в Прохоровском районе.

Вологодская область
 Березник — деревня в Белозёрском районе, Антушевское сельское поселение.
 Березник — деревня в Белозёрском районе, Гулинское сельское поселение.
 Березник — деревня в Вашкинском районе.
 Березник — деревня в Вологодском районе.
 Березник — деревня в Кирилловском районе, Коварзинское сельское поселение.
 Березник — деревня в Кирилловском районе, Ферапонтовское сельское поселение.
 Березник — деревня в Тарногском районе.
 Березник — деревня в Шекснинском районе.

Кировская область
 Березник — деревня в Зуевском районе.
 Березник — село в Кумёнском районе.
 Березник — деревня в Кумёнском районе.
 Березник — деревня в Орловском районе.
 Березник — деревня в Слободском районе, Ильинское сельское поселение, упразднена в 1988 г.
 Березник — деревня в Слободском районе, Озерницкое сельское поселение, упразднена в 2018 г.

Коми
 Березник — деревня в Сыктывдинском районе.

Костромская область
 Березник — деревня в Кологривском районе.

Курская область
 Березник — посёлок в Щигровском районе.

Новгородская область
 Березник — деревня в Боровичском районе.
 Березник — деревня в Демянском районе, в бывшем Тарасовском сельском поселении.
 Березник — деревня в Демянском районе, в бывшем Филиппогорском сельском поселении.

Пермский край
 Березник — деревня в Берёзовском муниципальном округе.
 Березник — деревня в Оханском городском округе.
 Березник — деревня в Пермском муниципальном округе.
 Березник — деревня в Чусовском городском округе.